George Bowyer, V baronetto – ufficiale navale britannico del 1700
 George Bowyer, VII baronetto – politico britannico del 1800